5N peut faire référence à :
Aeroflot-Nord, selon le code AITA des compagnies aériennes,

Voir aussi